Касе́нь () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Кондом. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32075.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 95 км западнее Тулузы, в 36 км к северо-западу от Оша.

По территории коммуны протекают реки Баиз и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 218 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 128 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 96 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 96 активных жителей работали 92 человека (49 мужчин и 43 женщины), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 32 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Касень (XIII век). Исторический памятник с 1987 года
 Замок Леберон (XV век). Исторический памятник с 1963 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер